Чемпионат Дании по шахматам 1951 года проходил в Оденсе с 21 по 26 марта.

К финишу первыми пришли трое участников. В дополнительном матч-турнире победил Эйгил Педерсен, став впервые чемпионом страны.

Таблица

Матч-турнир за первое место 
Матч-турнир прошёл в Орхусе с 19 по 23 апреля.

Ссылки 
 Danmarksmesterskabet 1951
 DM-Omkamp 1951

Чемпионаты Дании по шахматам
1951 год в шахматах
1951 год в Дании
Спортивные соревнования в Оденсе
Март 1951 года